Киридон Алла Миколаївна (1960) — доктор історичних наук, професор, науковець, педагог.
 Киридон Петро Васильович (1961) — доктор історичних наук, Заслужений працівник освіти України.